«Э́рцгебирге» () — немецкий футбольный клуб из города Ауэ-Бад-Шлема в Саксонии, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге. Клуб основан 4 марта 1946 года, домашние матчи проводит на арене «Эрцгебиргсштадион», вместимостью 16 485 зрителей. Эрцгебирге является трёхкратным чемпионом ГДР и обладателем кубка ГДР. До 1990 года команда называлась «Висмут».

История 
Клуб образован 4 марта 1946 года под названием «SG Aue». В 1948 году переименован в «BSG Pneumatik Aue» по имени предприятия-спонсора. В дальнейшем команда называлась «Zentra Wismut» и  «SC Wismut Aue». В 1951 году клуб начал выступать в Оберлиге ГДР и уже через два года стал вице-чемпионом. В 1954 году клуб из Ауэ перебазировался в Карл-Маркс-Штадт — столицу округа, так как спортивные функционеры решили, что в городе должна быть футбольная команда высокого уровня. Команда получила название «SC Wismut Karl-Marx-Stadt».
«Висмут» стал обладателем Кубка ГДР в 1955 году и финалистом в 1959, а в 1956, 1957 и 1959 годах — чемпионом. В 1963 году в Карл-Маркс-Штадте появилась своя команда, и «Висмут» вернулся в Ауэ под названием «BSG Wismut Auе».В 60-70-х годах команда находилась в середине таблицы первенства ГДР. В середине 80-х Висмут занимал места, дающие право на выступления в еврокубках, но выбывал на ранних стадиях. После объединения Германии клуб из Ауэ выступал в низших лигах, и лишь с сезона 2003/2004 начал играть во второй лиге немецкого футбола. Нынешнее имя команды связано с названием горного района Эрцгебирге (Рудные горы), близ которых расположен Ауэ. 

16 апреля 1966 года на матч чемпионата против Ганзы из Ростока команда впервые вышла в фиолетово-белой форме, после чего за ней закрепилось прозвище «фиолетовые».

Выступления в еврокубках

Достижения 

  Чемпион ГДР (3): 1956, 1957, 1959.
  Обладатель Кубка ГДР (1): 1955.
  Обладатель Кубка Саксонии (4): 2000, 2001, 2002, 2016.
Международные.
Кубок Интертото (2): 1985, 1987.

 Итого: 10 трофеев

Стадион 
Стадион был построен в 1928 году, где проводились соревнования по разным видам спорта. В 1950 году на месте старого построена современная многофункциональная арена, вмещающая 22 000 зрителей. С 1958 года начала проводить матчи команда «СК Висмут». Вместимость увеличили до 25 000 болельщиков.Реконструкции и улучшения проводились и в последующем. В 2017 году стадион стал чисто футбольным, рассчитанным на 16 485 мест.

Выступления в национальных турнирах

Состав 
По состоянию на 2 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы ГДР
Спортивные клубы Саксонии